

Geografia 
 Poland – esonimo inglese di Polonia

 Kiribati
 Poland – villaggio dell'isola Christmas 

 Stati Uniti d'America
 Poland – città della Contea di Androscoggin, Maine
 Poland – città della Contea di Chautauqua, New York
 Poland – villaggio della Contea di Herkimer, New York
 Poland – villaggio della Contea di Mahoning, Ohio

Letteratura 
 Polonia (Poland) – romanzo di James A. Michener del 1983

Musica 
 Poland – album dei Tangerine Dream del 1984

Pagine correlate 
 Polonia (disambigua)

Altri progetti